Tali (Estland), plaats in Estland
 Tali (houtsoort), houtsoort
 Tali Ploskov, Israëlische politica